Ałatyr – rzeka w Rosji, dopływ Sury
 Ałatyr – miasto w Rosji, w Czuwaszji
 Alatyr – mityczny kamień, na którym wyrasta drzewo świata